Тази статия съдържа информация за пълната дискография на италианската певица Мина в Италия.

До 1984 година включително, когато излиза албумът Catene, албумите са издавани на винилови плочи, а от 1985 насам, с Finalmente ho conosciuto il conte Dracula и всички нататъшни, са издавани едновременно и на компактдискове, и на LP-та до албума Olio през 1999. От 2000 г. насам единствените албуми, издадени на винилови плочи в лимитиран тираж, са само Dalla terra, Veleno, Sulla tua bocca lo dirò, Christmas Song Book и Selfie.

Мина, чиято дълга кариера надвишава петдесет години активност, до момента има продадени над 150 милиона плочи и дискове, което я прави най-присъстващият артист в италианските класации.

Официална дискография

Студийни албуми

Концертни албуми

Сборни албуми

EP-та

Рекорди на албуми в Италия 
В таблицата е приведен броят на албумите, достигнали първо място или класиралите се сред първите три, пет, десет, двайсет, трийсет и четиресет места в италианските седмични, годишни и общи класации. Никой друг италиански изпълнител до днес не е постигал такива резултати.

Сингли

Рекорди на сингли в Италия 
В таблицата е приведен броят на синглите, достигнали първо място или класиралите се сред първите три, пет, десет, двайсет, трийсет и четиресет места в италианските седмични, годишни и общи класации. Никой друг италиански изпълнител до днес не е постигал такива резултати.

Източници 

Дискографии на италиански изпълнители